Peter von Hohenthal ist der Name folgender Personen:
* Peter von Hohenthal (1726–1794), Vizepräsident des Oberkonsistoriums und Vizedirektor der Landesökonomie-Deputation
 Peter Alfred von Hohenthal (1806–1860), sächsischer Standesherr und Kammerherr 
 Peter Carl von Hohenthal (1784–1856), königlich-sächsischer Geheimer Finanzrat, Kreishauptmann, Standesherr, Erb-, Lehn- und Gerichtsherr
 Peter Carl Wilhelm von Hohenthal (1754–1825), kurfürstlich-sächsischer Konferenzminister
 Peter Friedrich von Hohenthal (1735–1819), kurfürstlich-sächsischer Konferenzminister
 Peter Wilhelm von Hohenthal (1799–1859), Jurist und Schriftsteller